Az 1992-es Eurovíziós Dalfesztivál volt a harminchetedik Eurovíziós Dalfesztivál, melynek a svédországi Malmö adott otthont. A helyszín a malmői Isstadion volt.

A résztvevők 
Egy év kihagyás után tért vissza Hollandia, így - akkor rekordnak számító - huszonhárom dal versenyzett.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy Jugoszlávia részt vett, habár területe már csak a mai Szerbia, Koszovó és Montenegró területére korlátozódott. A következő évben debütált három volt tagállam, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia.

Másodszor vett részt a versenyen az olasz Mia Martini és az ír Linda Martin. Mindketten javítottak korábbi helyezésükön: Mia Martini 1977-ben csak a 13. volt, most 4. helyezést ért el, míg Linda Martin az 1984-es második helye után ezúttal győztesen távozott.A német Wind együttes pedig harmadszor csatlakozott a mezőnyhöz. Korábban 1985-ben és 1987-ben is a második helyen végeztek, ezúttal azonban csak a 16. helyen zártak.

A verseny 
A versenyt az előző év győztese, Carola Häggkvist nyitotta meg All The Reasons To Live című dalával.

Az 1960-as Eurovíziós Dalfesztivál után másodszor fordult elő, hogy a luxemburgi induló francia helyett luxemburgi nyelven énekelt.

A verseny Magyarországon nyolcvan perces késleltetéssel az MTV 1-en volt látható. A közvetítés kommentátora Vágó István volt.

A szavazás 
A szavazási rendszer megegyezett az 1980-as versenyen bevezetettel. Minden ország a kedvenc 10 dalára szavazott, melyek 1-8, 10 és 12 pontot kaptak. A szóvivők növekvő sorrendben hirdették ki a pontokat.

Írország negyedik alkalommal nyerte meg a versenyt. Linda Martin 1984-es második helye után tudott győzni. A dal szerzője az a Johnny Logan volt, aki korábban 1980-ban és 1987-ben is megnyerte a versenyt, így számára ez már a harmadik győzelmet jelentette.

Az Egyesült Királyság tizenharmadik alkalommal végzett a második helyen, míg a házigazda Svédország mindössze 9 ponttal az utolsó előtti helyen zárt. Ez 1958 óta a legrosszabb eredmény a házigazda számára, akkor Hollandia holtversenyben utolsó lett.

Az első három helyen a versenyben lévő három angol nyelvű dal végzett. Emiatt többen szorgalmazták a nyelvhasználatot korlátozó szabály eltörlését. Ez végül 1999-ben valósult meg.

Eredmények

Ponttáblázat

12 pontos országok

Visszatérő előadók

Térkép

Források

További információk 

 YouTube videó: Az 1992-es Eurovíziós Dalfesztivál

1992
Eurovizio